Diego Rosa (né en 1989), coureur cycliste italien
Diego Rosa (né en 1989), footballeur brésilien
Diego Rosa (né en 2002), footballeur brésilien